Солуэй — город в округе Белтрами, штат Миннесота, США.
 Солуэй — тауншип в округе Сент-Луис, Миннесота, США.
 Солуэй-Ферт — залив Ирландского моря у западных берегов Великобритании, южный берег залива относится к Англии, а северный — к Шотландии.
 Солуэй, Дейвид (род. 1941) — канадский поэт и эссеист, пишет на английском языке.